Словения принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля, где её представляли 66 спортсменов в восьми видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Словении нёс капитан сборной Словении по хоккею Томаж Разингар, а на церемонии закрытия — сноубордист, двукратный призёр Олимпийских игр в Сочи, Жан Кошир.

Зимние Олимпийские игры 2014 для Словении стали самыми успешными зимними играми — впервые было завоёвано 8 олимпийских медалей, впервые была завоёвана золотая медаль. В неофициальном медальном зачёте Словения заняла рекордное для себя 16-е место. Две золотые медали выиграла горнолыжница Тина Мазе, сначала победив в
скоростном спуске, а шестью днями позднее в гигантском слаломе. Сборная Словении по хоккею, впервые участвовавшая на Олимпийских играх, сумела дойти до четвертьфинала и в итоге заняла успешное для себя седьмое место.

Медали

Состав и результаты

Биатлон 

Мужчины

Женщины

Горнолыжный спорт 

Мужчины

 Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки 

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

Прыжки с трамплина 

 Мужчины

Женщины

Сноуборд 

 Хафпайп

 Параллельный гигантский слалом

 Параллельный слалом

Фристайл 

 Ски-кросс

Хоккей 

Мужская сборная Словении впервые выступала на хоккейном турнире Олимпийских игр. Она завоевала это право победив в группе F финальной квалификации. Женская сборная Словении не смогла квалифицироваться на Олимпиаду, не сумев пройти предварительный раунд квалификации.

Мужчины 

Состав

Состав: IIHF.com и Eliteprospects.com, статистика игроков: IIHF.com

Предварительный раунд

Группа A

Время местное (UTC+4).

Квалификация плей-офф

Время местное (UTC+4).

Четвертьфинал

Время местное (UTC+4).

Мужская сборная Словении заняла 7-е место

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Словения
Зимние Олимпийские игры